

Вирув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Вирув — село в гміні Ставішин Каліського повіту Великопольського воєводства